Тахан (; в Септ. Θαεν; «доброта», «благость») — ветхозаветный персонаж, третий сын Эфраима, родоначальник «поколения Таханова» ().
 Тахан — в Малайзии высочайшая вершина полуострова Малакка (2187 м).
 Тахан, Сесар (род. 1991) — колумбийский футболист.